Llywelyn ist Bestandteil des Namens folgender walisischer Herrscher und ihrer Nachkommen:

als Vorname:
 Llywelyn ap Gruffydd („Llywelyn der Letzte“; 1246–1282), walisischer „Prince of Wales“
 Llywelyn ab Iorwerth („Llywelyn der Große“; 1173–1240)
 Llywelyn ap Seisyll († 1023), Fürst von Gwynedd und Deheubarth
 Llywelyn Bren († 1318), walisischer Rebellenführer

als Vatername:
 Dafydd ap Llywelyn (um 1208–1246), Sohn von Llywelyn ab Iorwerth
 Gruffydd ap Llywelyn (um 1000–1063), Sohn von Llywelyn ap Seisyll
 Gruffydd ap Llywelyn Fawr (um 1200–1244), Sohn von Llywelyn ab Iorwerth
 Gwenllian ferch Llywelyn (1282–1337), Tochter von Llywelyn ap Gruffydd

Llywelyn ist der Familienname folgender Personen:
 Dafydd Llywelyn (1939–2013), walisischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Llewelyn
 Llewellyn